Пско́вський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Псков.

 Псковський провулок — провулок у місті Київ.
 Псковський провулок — провулок у місті Одеса.

Провулки